Il singolare maschile di tennis ai XVIII Giochi panamericani si è giocato al Club Lawn Tennis de la Exposición di Lima, in Perù, dal 29 luglio al 4 agosto 2019.

Teste di serie 

  Nicolás Jarry (quarti di finale)
  Guido Andreozzi - 3º classificato
  Facundo Bagnis (Semifinali)
  Darian King (terzo turno)
  Santiago Giraldo (terzo turno)
  Roberto Quiroz (terzo turno)
  João Menezes - Vincitore
  José Hernández (terzo turno)'

  Marcelo Tomás Barrios Vera - 2º classificato
  Roberto Cid (quarti di finale)
  Alejandro Tabilo (terzo turno)
  Gonzalo Escobar (secondo turno)
  Michael Redlicki (terzo turno)
  Thiago Wild (terzo turno)
  Juan Pablo Varillas (quarti di finale)
  Alejandro González (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4 

Tennis ai XVIII Giochi panamericani